

Cinema 
 Butterfly – film del 1924 diretto da Clarence Brown
 Butterfly - Il sapore del peccato (Butterfly) – film del 1982 diretto da Matt Cimber
 Butterfly (Hu Die) – film del 2004 diretto da Mak Yan Yan
 Butterfly – film del 2018 diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman

Letteratura
 Butterfly – romanzo di Laurell K. Hamilton

Musica 
 Butterfly – album dei The Hollies del 1967
 ButterFly – album di Barbra Streisand del 1974
 Butterfly – album di Mariah Carey del 1997
 Butterfly – singolo di Mariah Carey del 1997, dall'album omonimo
 Butterfly – singolo delle SMiLE.dk del 1998
 Butterfly – singolo dei Crazy Town del 2001, dall'album The Gift of Game
 Butterfly – singolo promozionale di Kylie Minogue del 2001, dall'album Light Years
 Butterfly – singolo di Kaela Kimura del 2010, dall'album HOCUS POCUS
 Butterfly – album jazz degli Special EFX del 2001
 Butterfly – album degli L'Arc~en~Ciel del 2012

Televisione 
 Butterfly  – miniserie televisiva del 2018 diretta da Anthony Byrne

Altro 
 Butterfly – in economia, strategia composita di opzioni call o put sul mercato dei derivati
 Butterfly – nave mercantile italiana
 Butterfly Roma Hockey & Cricket Club – squadra di hockey su prato italiana